Кёбанья-Кишпешт () может означать:
  — транспортный узел в Будапеште, включающий в себя автобусные остановки и две станции:
 Кёбанья-Кишпешт — станция метро.
  — железнодорожная станция.